Léon Guérin est le nom de plusieurs personnes :
 Léon Guérin (1807-1885), écrivain, journaliste, historien et poète français
 Léon Guérin (1841-1901), militaire et homme politique français
 Léon Guérin, footballeur français